

Informatica 
elementary OS – distribuzione Linux

Musica 
Elementary – album di Wah Wah Watson, pubblicato da Columbia Records (1977)
Elementary – album di Cindy Morgan, pubblicato da Word Records (2001)
Elementary – album dei The End, pubblicato da Relapse Records (2007)
 Elementary – singolo di Lil Pump del 2016

Televisione 
Elementary – serie televisiva (2012)